De Rally van Finland 1976, officieel 26th 1000 Lakes Rally, was de 26ste editie van de Rally van Finland en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 38ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Rally in 1976
Rally van Finland